Центр развития одарённости может означать:
 Центр развития одарённости — школа в Краснодаре.
 Центр развития одарённости — школа в Омске, бывшая гимназия № 117.
 Центр развития одарённости — школа в Перми.